El término Sarchí puede referirse, en esta enciclopedia:

 al Cantón de Sarchí, ubicado en la Provincia de Alajuela, Costa Rica.
 al distrito de Sarchí Norte, ubicado en el cantón de Sarchí, Alajuela, Costa Rica.
 al distrito de Sarchí Sur, ubicado en el cantón de Sarchí, Alajuela, Costa Rica.
 a las carretas típicas de Sarchí, las cuales son Patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad, y se fabrican en el cantón y distritos mencionados en esta lista.